Летимо  — дебютний альбом гурту «Карна».

Треки 
 Летимо
 Ми будемо разом
 Казка
 Про Стефана
 Безнадійно хворий
 Це твій останній сон де йде війна
 Сміття
 Зіронька
 Не бійся, ти моя
 Я не кохаю тебе

Посилання 
 Тексти пісень 

Музичні альбоми 2003
Дебютні альбоми 2003
Альбоми гурту Карна
Українськомовні музичні альбоми